W technice:
 opona pneumatyczna – zewnętrzna część koła pojazdu
 Opona – powłoka zewnętrzna zabezpieczająca ośrodek kabla przez wpływem czynników zewnętrznych

W sztuce:
 opona – tkanina dekoracyjna, tapiseria inaczej gobelin

W medycynie:
 opony mózgowo-rdzeniowe:
 opona miękka – jedna z opon mózgowo-rdzeniowych
 opona twarda – jedna z opon mózgowo-rdzeniowych
 opona pajęcza – jedna z trzech opon mózgowo-rdzeniowych

W muzyce:
 Betonová opona – album czeskiej grupy Umbrtka